Vrtiče je ime več naselij:
 Zgornje Vrtiče
 Spodnje Vrtiče